101 Reykjavík, Hallgrímur Helgason 1996-os regénye
 101 Reykjavík, Baltasar Kormákur 2000-es filmje
 101 Reykjavík, Reykjavík belvárosának, a Miðborg kerületnek az irányítószáma